John Williams, skladatelj filmske glazbe.
 John Williams (Bounty), jedan od pobunjenika s broda Bounty.